Van Rossem ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Joseph van Rossem (1892–1949), US-amerikanischer Ornithologe
 Danny van Rossem (Daniëlle van Rossem; * 1935), niederländische Fechterin 
 George van Rossem (1882–1955), niederländischer Fechter 
 Jean-Pierre Van Rossem (1945–2018), belgischer Wirtschaftswissenschaftler, Politiker und Autor
 Maarten van Rossem (* 1943), niederländischer Historiker